Callimachi, auch Calimachi oder Kallimachi (, , ) geschrieben ist der Name einer bedeutenden, osmanisch-walachischen, phanariotischen, Bojaren/Adelsfamilie die mehrerer Herrscher des Fürstentums Moldau stellte.

Folgenden Personen stammen aus der Familie:

 Vasile Călmașul, moldawischer Bojar
 Teodor Calmășul, moldawischer Bojar
 Alexandru Callimachi, Fürst von Moldau (regierte von 1795 bis 1799)
 Gavriil Callimachi, Orthodox Mönche, Metropolit von Moldawien (?–1786)
 Grigore Callimachi, Fürst von Moldau  (regierte von 1767 bis 1769)
 Ioan Teodor Callimachi, Fürst von Moldau  (regierte von 1758 bis 1761)
 Scarlat Callimachi, Fürst von Moldau  (regierte 1806)
 Alexandros Kallimachis (Αλέξανδρος Καλλιμάχης), Ottomanischer Diplomat, Gouverneur/Fürst von Samos (1850–1854)
 Scarlat Callimachi, rumänischer Schriftsteller, kommunistischer Aktivist